ephorosz (tisztség) vezető állami tisztség az ókori Spártában
 Ephorosz (történetíró) az i. e. 4. században